Piłatka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Piłatka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Piłatka, un village dans la voïvodie de Mazovie